Die Abkürzung SCCC steht für

 den englischen Surrey County Cricket Club, einen Sportverein aus London.
 das amerikanische Spring Creek Correctional Center, ein Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat Alaska.
 den ICAO-Code für den Flughafen der chilenischen Stadt Chile Chico.
 den Schweizer Chow-Chow Club ein Verein zur Förderung der Reinzucht des Chow-Chow, gemäß Standard der FCI.
 die Handelskammer Schweiz-China.

SCCC